Палос Бланкос има више значења:

 Палос Бланкос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Бланкос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палос Бланкос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палос Бланкос (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Бланкос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Палос Бланкос (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Палос Бланкос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Бланкос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палос Бланкос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палос Бланкос (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палос Бланкос (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палос Бланкос (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палос Бланкос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Бланкос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Бланкос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Бланкос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Бланкос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палос Бланкос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику